Příjmení Lehmann nosí tyto osobnosti:

 Anton Lehmann (1826–1906), českoněmecký politik
 Claire Lehmannová (* 1985), australská spisovatelka
 Emil Lehmann (1880–1964), středoškolský profesor, sudetoněmecký folklorista a etnograf
 Ferdinand Lehmann (1832–1883), českoněmecký politik
 Fritz Lehmann (1889–1957), českoněmecký a rakouský architekt
 Inge Lehmannová (1888–1993), dánská seismoložka a geofyzička
 Jens Lehmann (* 1969), německý fotbalový brankář
 Johann Georg Lehmann (1765–1811), saský geodet a kartograf
 Johann Georg Christian Lehmann (1792–1860), německý botanik
 Karl-Heinz Lehmann (* 1957), německý zápasník–judista, bronzový olympijský medailista
 Karl Lehmann (1936–2018), německý římskokatolický biskup
 Lilli Lehmann (1848–1929), německá operní pěvkyně
 Martina Lehmannová (* 1978), česká historička umění a kurátorka
 Sascha Lehmann (* 1998), švýcarský reprezentant v lezení na obtížnost

Externí odkazy